TJS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tanjung Selor (Indonesia)
 TJS – codice valutario ISO 4217 del Somoni tagiko, valuta del Tagikistan